Вита́лий Мака́ренко:
 Макаренко, Виталий Васильевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Макаренко, Виталий Семёнович (1895—1983) — поручик, белый офицер-марковец; брат Антона Семёновича Макаренко.